Johan Funck kan syfta på:

* Johan Funck (1630–1679), svensk mineralog och bergsman
 Johan Funck (1703–1773), svensk jurist och landshövding
 Johann Funck (1518–1566), tysk evangelisk teolog
 Johan Ture Funck (1767–1824), svensk godsägare och politiker